Sur, districte de la ciutat de Sevilla
 Sur, publicació literària de Buenos Aires
 Sur, diari local de la província de Màlaga
 Sūr, expressió àrab per indicar la muralla d'una ciutat o límit d'un lloc urbà tancat o d'una zona construïda
 Sur, ciutat d'Oman
 Sūr, ciutat del Líban, nom àrab de Tir
 Sur, districte de la província de Diyarbakır